Датога может означать:
 Датога (народ) — народ.
 Датога (язык) — язык.